

Persone

 John Alexander Fuller Maitland – saggista e musicologo inglese
 Margaret Fuller – scrittrice e patriota statunitense
 Richard Buckminster Fuller – inventore e architetto statunitense
 Stephen Fuller Austin – politico e patriota statunitense

Altro
Grattacielo Flatiron noto come Fuller Building – edificio di New York
Test di Dickey-Fuller – test d'integrazione utilizzato in economia
Proiezione di Fuller – proiezioni cartografica